Премия «Сатурн» лучшей актрисе второго плана на телевидении () вручается ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2000 года. На момент 47-й церемонии вручения награда известна как Премия „Сатурн“ лучшей актрисе второго плана в телесериале для кабельного телевидения и существует наравне с категорией «Премия „Сатурн“ лучшей актрисе второго плана в телесериале для потокового медиа».

Лауреаты и номинанты

2000—2010

2011—2019

2021—2029

См. также 
 Премия «Сатурн» лучшей телеактрисе
 Премия «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  
 https://web.archive.org/web/20100209012603/http://www.saturnawards.org/nominations.html 

Номинации кинопремии «Сатурн»
Награды актрисам